Désirée peut faire référence à :
 Désirée, prénom féminin ;
 Désirée, film américain réalisé par Henry Koster sorti en 1954 ;
 Désirée, personnage de fiction de la série américaine Danny Fantôme ;
 Désirée, variété cultivée de pomme de terre à peau rouge créée aux Pays-Bas en 1962 ;
 La Désirée, frégate française de 24 lancée en 1796.

Voir aussi :
 Désirée (1996-), auteure-compositrice-interprète québécoise ;
 Désirée Artôt (Marguerite-Joséphine-Désirée Montagney), mezzo-soprano belge, fille du compositeur Jean-Désiré Montagney, dit Artôt ;
 Désirée Clary, reine de Suède et de Norvège, épouse du roi Charles XIV Jean ;
 Désirée Gay (Jeanne-Désirée Véret Gay), féministe et socialiste française ;
 Désirée de Lombardie, dite aussi Desiderada, princesse du royaume lombard d'Italie de la seconde moitié du  ;
 Désirée Nosbusch, actrice et présentatrice luxembourgeoise ;
 Désirée de Suède, princesse suédoise, baronne de Silfverschiöld, née Désirée Élisabeth Sibylla.

Voir aussi